Kejval ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Kejval (* 1967), tschechischer Sportfunktionär
 Miloslav Kejval (* 1973), tschechischer Radrennfahrer